Tylimanthus är ett släkte av bladmossor. Tylimanthus ingår i familjen Acrobolbaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bladmossor
Tylimanthus